Arión – ókori görög kardalköltő (i. e. 7. század)

hasonló
 Arion – egy 1966 és 1987 között, összesen 16 alkalommal megjelent, elsősorban a magyar költészetet bemutató 'nemzetközi költői almanach'
 Areión – ógörög mitológiai szereplő nevének más formája